Résultats détaillés de l'édition 2016 du tournoi d'exhibition de tennis masculin d'Abu Dhabi.

Faits marquants 
Pour la finale, Rafael Nadal s'impose pour la troisième fois dans cette épreuve après 2010 et 2011, face à Milos Raonic en deux sets.

Classement 
  Stanislas Wawrinka ( mondial)
  Rafael Nadal ()
  David Ferrer ()
  Jo-Wilfried Tsonga ()
  Kevin Anderson ()
  Milos Raonic ()

Tableau 

Dans le match pour la , Feliciano López (remplaçant Tsonga pour blessure) s'est défait de Kevin Anderson en deux sets (7-6, 7-6).

Notes et références 

2016
Abu Dhabi
Sport en décembre 2015
Tennis en janvier 2016